Дрохва — великий птах родини дрохвових (Otidae), єдиний представник свого роду.
 «Дрохва» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Дрохва» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.

Див. також 
 Дрофа (значення)